Rejencja poznańska – w latach 1815-1920
 Rejencja poznańska – w latach 1939-1945